Пожертвование — дар, передача денег в пользу какой-либо организации или лица; а также добровольная оплата без принуждения, то есть оплата в благодарность за уже имеющуюся вещь, полученную услугу или финансовая поддержка творчества или деятельности человека.

Пожертвования в интернете широко получили название «дона́т» (от ).

История 
Пожертвования как форма кооперирования людей имеют длительную историю.

Один из самых древних примеров, сохранившийся до наших дней — уличные артисты (музыканты, мимы, клоуны, акробаты, фокусники и т. д.), которые выступают на улицах, площадях или в общественных местах. Они собирают добровольную оплату публики после выступления, или же, реже, предварительно.

Пожертвования и благотворительность являются составной частью религий мира:
 так, в буддизме и индуизме монахи принимают подаяния от мирян, неся людям мудрость. Они не имеют морального права называть размер подаяния.

Во время войны в Испании в ряде стран мира, в том числе в СССР, развернулась кампания по сбору денежных средств и материальной помощи для Испанской республики.
 только за счёт пожертвований населения СССР, до конца 1938 года Испанской республике было поставлено 300 тыс. пудов пшеницы, 100 тыс. банок мясных и молочных консервов, 1 тыс. пудов сливочного масла и 5 тыс. пудов сахара.

Во время Великой Отечественной войны население СССР собирало денежные средства, продовольствия и иную материальную помощь (например, тёплую одежду) для Красной Армии. Общая сумма пожертвований от населения СССР составила 94,5 млрд. рублей (наличными деньгами, в иностранной валюте, облигациями государственных займов, а также монетами и изделиями из драгоценных металлов).

Кроме того, после начала войны кампания по сбору помощи для СССР началась в других странах мира: Монгольской Народной Республике, Тувинской Народной Республике, на Кубе и др.

Весной 2014 года, после начала боевых действий на востоке Украины, в России и Казахстане началась кампания сбора гуманитарной помощи для населения Донбасса.

Современное состояние

Программное обеспечение 
C первой версии свободная лицензия GPL содержит строку: «When we speak of free software, we are referring to freedom, not price.»

GNU-проект понимает продажу свободного ПО, как копирование с одновременной оплатой, которая может быть произвольной.

Сейчас большое количество свободного программного обеспечения принимает донат, размещая кнопку Donate, на своём сайте.

Музыка 
В 1997 году поклонники музыкальной группы Marillion собрали деньги на её тур, а затем на собранные деньги он состоялся. В 2004 году двум французским режиссёрам из компании «Guyom Corp» удалось собрать $50,000. Это были пожертвования до реализации, их можно считать более примитивной формой, чем после, так как не требуется кредитование и есть возможность для обмана.

После широкого использования в США краудфандинга в России также начали появляться такие проекты.

В 2007 был создан сайт kroogi.com, работающий по принципу «Заплати, сколько считаешь нужным», сейчас взимается комиссия в размере 15 %. Помимо музыки, на сайте распространяются книги, видео, художественные работы, мультипликация. Аналогичный музыкальный проект thankyou.ru запущен в 2010 году, позволяющий общаться слушателям с музыкантами.

Сейчас многие консервативные звукозаписывающие студии продают в Интернете музыку в mp3, а иногда и в более качественном формате, по фиксированной цене, но без систем защиты, что позволяет её копировать и распространять нелегально.

Интернет 
Огромное количество сайтов разной тематики размещают у себя кнопки Donate для своего финансирования, или же предоставляют площадку для проектов, которые принимают пожертвования. Крупные краудфандинговые площадки: ArtistShare, Kickstarter, Pledgemusic, Funding4Learning, Fondomat, RocketHub, Indiegogo, Sponsume.

Существуют интернет-сервисы по сбору донатов для стримеров и других авторов контента. В 2017 году крупнейший российский сервис монетизации стримов DonationAlerts был приобретен компанией VK. Донаты зрителей, желающих поблагодарить стримера за интересный контент, являются значимой статьёй их доходов. В 2021 году блогер Артемий Лебедев провел стрим, на котором за донаты ему давали пощечину, заработав на этом 260 тыс. рублей. По итогам 2021 года авторы сообществ во «ВКонтакте» получили 160 млн рублей добровольных пожертвований.

Компьютерные игры 
Донат распространён среди инди-игр ( от independent — «независимый») и малобюджетных игр. Используются самые различные формы: краудфандинг со сбором фонда до начала создания, донат произвольной суммы, продажа с оплатой.

Заметным шагом к донату стал проект gog.com, продающий электронные копии PC-игр, гордящийся отсутствием систем защиты («DRM Free»).

Отражение в литературе и искусстве 
 Алексей Сурков. Шапка по кругу (стихотворение, 1950)

См. также 
 Сбор пожертвований
 Краудфандинг
 Экономика дара
 Всемирный индекс благотворительности

Ссылки 
 Ученые обнаружили несправедливую закономерность в пожертвованиях на улице // Газета.ru, 4 ноября 2022

Примечания 

Благотворительность